smuga – wąski pas czegoś wyodrębniający się z tła

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 8, w tym 2 podstawowe
 Smuga – część wsi Wiewiórów w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Lgota Wielka
 Smuga – przysiółek wsi Nowe Karmonki w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Radłów
 Smuga – część wsi Obojna w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Smuga – część wsi Molna w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Ciasna
 Smuga – część wsi Bęczków w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Górno
 Smuga – część wsi Brzezinki w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Masłów
 Smuga – osada w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Trzcińsko-Zdrój
 Smuga – osada w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Barwice

Wody w Polsce 
 Smuga – prawy dopływ Czarnego Potoku

Miejscowość na Białorusi (białorus. Смуга, Smuha) 
 Smuga – wieś w rejonie brzeskim obwodu brzeskiego w sielsowiecie Czarnawczyce
 Smuga - część wsi Podberszty w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim

Zobacz też 
 Smugi

Przypisy